Місячний сарос 121 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 6 жовтня 1047 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 18 березня 2508, коли місяць останній раз торкнеться її північного краю. Серія містить 82 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і буде тривати 1460 років.

Серія містить 29 повних затемнень від 13 липня 1516 до 26 травня 2021, 7 часткових перед повними від 10 травня 1408 до 03 липня 1498 і 7 часткових після повних від 06 червня 2039 до 11 серпня 2147.

Останнім дотепер затемненням цієї серії було повне місячне затемнення 16 травня 2003 року і наступне відбудеться 26 травня 2021, яке буде останнім повним затемненням у ній.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 18 жовтня 1660 і тривало 100,5 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Посилання 
 Lunar Eclipses of Saros 121, Fred Espenak 
 www.hermit.org: Saros 121 

Місячні сароси